Lucky Luke – seria komiksowa stworzona przez francuskiego scenarzystę i pisarza René Goscinnego i belgijskiego rysownika Morrisa
 Lucky Luke – postać fikcyjna z komiksów, filmów i seriali

Tytuły dzieł 
 Lucky Luke. Miasteczko Daisy (Daisy Town) – film animowany z 1971 roku
 Lucky Luke – Ballada o Daltonach (La Ballade des Dalton) – film animowany z 1978 roku
 Lucky Luke (Lucky Luke) – serial animowany z lat 1984-1992
 Lucky Luke (Lucky Luke) – serial aktorski z lat 1993 roku
 Nowe przygody Lucky Luke’a (Les Nouvelles Aventures De Lucky Luke) – serial animowany z 2001 roku
 Lucky Luke (Les Dalton) – film aktorski z 2004 roku
 Lucky Luke na Dzikim Zachodzie (Tous à l'Ouest: Une aventure de Lucky Luke) – film animowany z 2007 roku
 Lucky Luke (Lucky Luke) – film aktorski z 2009 roku

Inne 
 Lucky Luke – litewski DJ i producent muzyczny

Zobacz też 
 Dzielny szeryf Lucky Luke – ujednoznacznienie